Юлия Вольфторн (; , , провинция , Королевство Пруссия, Северогерманский союз — , , Протекторат Богемии и Моравии, нацистская Германия) — немецкая художница, представительница символического направления в модерне, участница объединения «Берлинский сецессион».

Биография 
Родилась в городе Торунь (бывш. Пруссия), в еврейской семье. Имя при рождении — Юлия Вольф. Позже художница изменила свою фамилию добавив название родного города Торунь ().

Изучала живопись в Берлине, затем в Париже, в Академии Коларосси. В 1898 году в числе  участвовала в создании объединения «Берлинский сецессион». Много и плодотворно работала, принимала участие в выставках. Широкую известность ей принесли портреты поэта Рихарда Демеля, членов семьи писателя Густава Ландауэра, семьи архитектора Германа Мутезиуса, актрисы Тиллы Дюрье, и других берлинских знаменитостей того времени.

После прихода нацистов к власти Юлия Вольфторн осталась в Берлине, сотрудничая с «Союзом еврейской культуры». В 1941 году нацисты закрыли эту организацию, захватили имущество, и арестовали участников.

28 октября 1942 года 78-летняя Юлия Вольфторн и её сестра Луиза Вольф были депортированы в концлагерь Терезиенштадт. Невзирая на обстоятельства, Юлия продолжала рисовать, когда предоставлялась возможность. Художница умерла в лагере 29 декабря 1944 года. Её именем названа улица в Берлине.

Примечания

Ссылки 

 Биография и работы Юлии Вольфторн на сайте, посвященном творчеству художницы
 Картина Юлии Вольфторн «Девочка с зелено-голубыми глазами»
 Портрет Анны Мутезиус

Художницы Германии XIX века
Художницы Германии XX века
Художники-портретисты Германии
Персоналии:Холокост в Германии
Северогерманский союз
Берлинский сецессион